Die Fußball-Oberliga Westfalen 1990/91 war die 13. Spielzeit der Oberliga Westfalen. Die Meisterschaft sicherte sich zum ersten Mal der SC Verl mit einem Punkt Vorsprung auf den ASC Schöppingen. In der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga belegten die Verler in der Nordgruppe den vierten Platz und verpassten dadurch den Aufstieg. Vizemeister Schöppingen qualifizierte sich für die Amateurmeisterschaft und belegte dort einen dritten Platz in der Nordgruppe.

In die untergeordnete Verbandsliga Westfalen stiegen zur Folgesaison 1991/92 der VfB Hüls, der SC Hassel und der VfB Rheine ab. Ersetzt wurden diese durch die Staffelsieger der Verbandsliga dem FC Gütersloh (Staffel 1) und dem VfL Gevelsberg (Staffel 2). Komplettiert wurde die Teilnehmerliste zur Saison 1991/92 durch Preußen Münster, dem Absteiger aus der 2. Bundesliga. Torschützenkönig wurde Ludger Pickenäcker vom ASC Schöppingen, der 18 Tore erzielte.



Teilnehmer 
Für die Spielzeit 1990/91 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 1989/90:
 Arminia Bielefeld
 TuS Paderborn-Neuhaus
 ASC Schöppingen
 DSC Wanne-Eickel
 VfR Sölde
 SC Verl
 SpVg Marl
 SpVg Beckum
 VfL Bochum Am.
 Borussia Dortmund Am.
 SpVgg Erkenschwick
 SC Buer-Hassel
 VfB Rheine
 die Aufsteiger aus den beiden Staffeln der Verbandsliga Westfalen 1989/90:
 VfB Hüls (Staffel 1)
 1. FC Recklinghausen (Staffel 1)
 Rot-Weiß Lüdenscheid (Staffel 2)

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 240 Spielen kamen 226.400 Zuschauer ( 943 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 5.400 Arminia Bielefeld – SC Verl
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 100 Borussia Dortmund Amateure – SpVg Marl

Relegation zur Oberliga 
An der Relegation nahmen der 14. der Oberliga Westfalen und die Vizemeister der beiden Verbandsligastaffeln teil. Das erste Spiel fand am 18. Mai 1991 statt, die beiden anderen Spieltermine sind nicht bekannt. Da der SC Verl den Aufstieg in die 2. Bundesliga verpasste wurde die Relegation bedeutungslos. Der VfB Hüls musste absteigen.

|}

Literatur 
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 2: Bundesliga & Co. 1963 bis heute. 1. Liga, 2. Liga, DDR Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. AGON Sportverlag, Kassel 1997, ISBN 3-89609-113-1, S. 214.

Weblinks 
 Oberliga Westfalen 1990/91 bei Westfalenkick.de

1990
Fußballsaison 1990/91